Сэр Алан Стюарт из Дрегорна (погиб 19 июля 1333) — шотландский дворянин, предок королевской династии Стюартов и графского рода Леннокс.

Биография 
Второй сын сэра Джона Стюарта из Бонкиля (ок. 1245—1298) и Маргариты де Бонкиль.

Алан Стюарт сражался на стороне короля Роберта Брюса во время Первой войны за независимость Шотландии.

В 1315 году сопровождал графа Эдуарда Брюса во время его военной кампании в Ирландии. В 1316 году был захвачен в плен англичанами, но затем быстро выкуплен. В награду получил от короля Роберта Брюса земли в Дрегорне (область Эршир).

В июле 1333 года сэр Алан Стюарт вместе с братьями Джеймсом и Джоном погиб в битве с англичанами при Халидон-Хилле.

Семья и дети 
Имя и происхождение его жены неизвестно. Дети:

 Джон Стюарт из Крустона и Дарнли
 Уолтер Стюарт
 Александр Стюарт из Дарнли (? — 1374)
 Элизабет Стюарт, жена Джона ФицУолтера, сына Уолтера фицГилберта из Кадзоу (ум. ок. 1346), 1-го барона Кадзоу.

Источники 
 Balfour Paul, Sir James, Scots Peerage, IX vols. Edinburgh 1904 
 Генеалогия первых Стюартов на сайте Мирослава Марека 

Стюарты